Aleksandr Igorevitch Komaristy - en russe :  - (né le  à Sievierodonetsk en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 

Formé au HK Spartak Moscou, il passe professionnel en 2008 avec le Ioujny Oural Orsk. La saison suivante, il intègre l'effectif du Vitiaz Tchekhov dans la KHL.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélection jeune. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2008.

Trophées et honneurs personnels 
Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga
 2009-2010: nommé meilleur jeune du mois de janvier.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || HK Homiel 2|| Biélorussie-2 ||50 ||15 ||27 ||42 ||62 || || || || ||
|-
|2007-2008 || HK Homiel 2|| Biélorussie-2 ||51 ||26 ||33 ||59 ||73 || || || || ||
|-
| 2008-2009|| Ioujny Oural Orsk|| Vyschaïa liga || 35|| 5|| 8|| 13|| 28|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| Vitiaz Tchekhov|| KHL || 50|| 7|| 8|| 15|| 44|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Rousskie Vitiazi || MHL || 19|| 11|| 11|| 22|| 42|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2010-2011|| Vitiaz Tchekhov || KHL || 48|| 5|| 13|| 18|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Rousskie Vitiazi || MHL || 2|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| HK Spartak Moscou || KHL || 54|| 7|| 15|| 22|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 24|| 0|| 1|| 1|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|rowspan=3|2013-2014|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kristall Saratov || VHL || 15|| 7|| 4|| 11|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bouran Voronej || VHL || 13|| 5|| 2|| 7|| 12|| 11|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2014-2015 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 59|| 11|| 9|| 20|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 50 || 8 || 9 || 17 || 78 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 58 || 6 || 13 || 19 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL || 13|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Khimik Voskressensk || VHL ||10 ||2 ||3 ||5 ||8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 16|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Saryarka Karaganda || VHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Roubine Tioumen || VHL || 46|| 9|| 15|| 24|| 26|| 20|| 1|| 3|| 4|| 14
|-
| 2019-2020 || Saryarka Karaganda || VHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 44|| 9|| 17|| 26|| 30|| 9|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 50|| 8|| 15|| 23|| 26|| 20|| 3|| 6|| 9|| 10
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 51|| 19|| 29|| 48|| 15|| 23|| 7|| 6|| 13|| 12
|-
| 2022-2023 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 49|| 9|| 32|| 41|| 24|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|-
| 2009 || Championnat du monde junior || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| +1||  Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en RSS d'Ukraine
Naissance à Sievierodonetsk
Naissance en octobre 1989
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Kristall Saratov
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du HK Dinamo Saint-Pétersbourg